Tanque steht für:
 Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley, Fußballverein aus Montevideo, Uruguay
 El Tanque, Gemeinde auf Teneriffa, Spanien
 Wasserspeicher im portugiesischen Sprachraum, exemplarisch der Tanque dos Mouros und der Tanque Velho
 Santiago Silva (Fußballspieler, 1980), Spitzname Tanque (* 1980), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch: